Lipje je ime več naselij:
 Lipje, Občina Velenje, Slovenija
 Lipje, Hrvaška - vas pod upravo mesta Karlovec, Hrvaška
 Lipje, Bosna in Hercegovina - vas v Občini Srebrenik, Bosna in Hercegovina

Glej tudi 
 Liplje (razločitev)